Ljungs socken kan avse:
Ljungs socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän ingick i Inlands Fräkne härad
Ljungs socken, Östergötland – en socken i Östergötland ingick i Gullbergs härad